«Форту́на» — деревянный ботик, единственный корабль потешной флотилии Петра I на Плещеевом озере, сохранившийся до наших дней. Памятник истории, главный экспонат музея «Ботик» с 1803 года. Особые условия, в которых сохранялся ботик, позволяют предполагать, что его строил сам царь Пётр I.

Устройство 

Ботик — дубовая шлюпка с полными, почти круглыми сверху обводами носа и кормы, явно голландского типа. Ботик рассчитан на пять пар вёсел, которые не сохранились. В средней части носовой банки сделан вырез и намётка для крепления мачты. В качестве парусного вооружения использовались гафельный или шпринтовый грот и треугольный фок (кливер). Рулевой управлял ботиком с помощью навесного руля с железным румпелем.

Граф Дмитрий Иванович Хвостов посвятил ботику строки:

А ты, преславнаго отец Российска флота,
Ко плаванью тобой родилася охота,
И первый в сих водах ПЕТРОМ твой взвеян флаг,
Дивятся коему Евксин, Архипелаг;
Чем дале Росский флот победы простирает,
Тем более к тебе почтения вперяет.

История 
 1689—1692 — на Плещеевом озере строилась потешная флотилия, в том числе и ботик «Фортуна».
  года вышел указ царя содержащий повеление хранить навеки остатки кораблей, яхт и галер, построенных для Переяславского озера и на которых царь впервые изучал морское дело. 
 1783 — в пожаре погибли все суда потешной флотилии, хранившиеся в Переславле. Ботик «Фортуна» уцелел, так как остался в селе Веськово под надзором уездного суда..
  — ботик поставлен в каменном здании музея.

См. также 
 Святой Николай — ботик в Военно-морском музее в Санкт-Петербурге.
 Ботный дом в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

Примечания 

Музейные суда и корабли
Парусные боты Российской империи
Пётр I
Переславский район